Bob steht für:
 Bobsport, eine Wintersportart
 ein Wintersportgerät für den Bobsport
 andere Sportgeräte, siehe Rodeln #Andere Sportgeräte zum Rodeln
 Bob (Frisur), eine Haartracht
 eine fiktive Person im Sprachgebrauch der Kryptografen und bei Netzwerkprotokollen, siehe Alice und Bob
 Blitter-Object, ein Grafikobjekt in der Computergrafik des Commodore Amiga, ähnlich einem Sprite, siehe BOB (Computergrafik)

Bob ist der Name folgender Personen:

 ein meist männlicher Vorname, siehe Bob (Vorname) – siehe dort auch zu Namensträgern
Familienname:
 Alexander Bob (* 1959), Vorstandssprecher des Bibliographischen Institut & F. A. Brockhaus AG
 Camille Bob († 2015), US-amerikanischer Sänger und Musiker
 Douwe Bob (* 1992), niederländischer Singer-Songwriter
 Emmanuel Bob-Akitani (1930–2011), togoischer Politiker
 Franz Joseph Bob (1733–1802), vorderösterreichischer Kameralist und Philologe; gilt als erster Professor auf einem wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstuhl an der Universität Freiburg
 Hans-Ekkehard Bob (1917–2013), während des Zweiten Weltkrieges deutscher Pilot, Unternehmer und Luftfahrtautor
 Ioan Bob (1739–1830), Bischof von Făgăraș
 Lorenz Bob (1805–1878), deutscher Uhrmacher
 Mouma Bob (1963–2016), nigrischer Gitarrist und Singer-Songwriter
 Raphael Bob-Waksberg (* 1984), US-amerikanischer Drehbuchautor, Fernsehproduzent und Synchronsprecher
 Sana Bob, Künstlername des burkinischen Reggaesängers Sana Salif
Künstlername:
 B.o.B (* 1988; Bobby Ray), US-amerikanischer Rapper
 BOB Born (* 1957), Freiburger Cartoonist und Illustrator
 Little Bob (* 1945), französischer Sänger

Bob, weitere Namen:
 Bob (Kosovo), ein Dorf im Kosovo
 Bob (Hurrikan), ein Hurrikan im Jahr 1991 in den USA
 Bob Lake – mehrere Seen
 Bob Zugmaschinen Hans Hansen, Hamburg-Wandsbek 1932 – 1945
 Bob Automobil-Gesellschaft, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 BOB Gear, USA, Fahrradanhänger und Sportkinderwagen (Marke B·O·B von Beast of Burden ‚Lastesel‘)
 Microsoft Bob, eine Benutzeroberfläche für Windows
 Bob (Mobilfunk), eine Marke der A1 Telekom Austria
 Radio Bob, einen Radiosender
 Bresser Optik Borken, früher Name von Bresser (Unternehmen)
 BOB-Ticket, ein System zum elektronischen Buchen und Abrechnen von Nahverkehrstickets (aus Bequem ohne Bargeld)
 Aktion BOB, eine Aktion gegen Alkohol im Straßenverkehr

bob, Bob, BOB, BoB, B.O.B. und BO-B stehen als Kürzel weiters für:

 Balanced Office Building, ein energieeffizientes und nachhaltiges Bürogebäude in Aachen
 Band of Brothers – Wir waren wie Brüder, eine Serie von Steven Spielberg und Tom Hanks
 Battle of Britain (BoB), die Luftschlacht um England
 Bayerische Oberlandbahn, ein deutsches Eisenbahnunternehmen
 Bayerische Ostbahnen (B O.B.), ehemalige Eisenbahngesellschaft, siehe Actiengesellschaft der bayerischen Ostbahnen
 Beethoven Orchester Bonn, das Sinfonieorchester von Ludwig van Beethovens Geburtsstadt Bonn
 Departamento Beni, ein bolivianisches Departamento (BO-B, ISO 3166-2)
 Berner Oberland-Bahn, ein Schweizer Eisenbahnunternehmen
 Berufliche Oberschule Bayern, Bildungseinrichtung
 Berufsoffiziersbewerber (BOB), Offiziersschüler
 Berufsorientierungsbüro, schulische Einrichtung der Berufsberatung
 Bodensee-Oberschwaben-Bahn, ein deutsches Eisenbahnunternehmen (europäischer Fahrzeughaltercode BOBFN)
 Boliviano, Währung in Bolivien (BOB, ISO 4217)
 Flughafen Bora Bora, Französisch-Polynesien (BOB, IATA-Code)
 Bug-Out Bag, siehe Notgepäck
 Bündnis Oberhausener Bürger, eine lokale Wählergruppe
 Bundesoberbehörde, Institution der deutschen Bundesverwaltung
 Breakout Board, Hardware, die den Zugriff auf zu dicht gepackte Pins eines Mikrochips ermöglicht
 Batterie-Oberleitungs-Bus

Siehe auch:
 Motor Bob
 Bobs, Bop, Bopp

Abkürzung